preumsjeri Strossmayerova galerija starih majstora